Чепуха:
 Чепуха, рязанское — сопуха, трубная сажа.
 Чепух, Чепушина — , дичь, гниль, хинь, ахинея, вздор, нелепость, бессмыслица, несообразность, несвязные речи, бред, галиматья
 «» () — американский комедийный фильм ужасов, снятый режиссёром  и вышедший в 2015 году. В фильме снялись Триесте Келли Данн и Дилан Бейкер.
 Буриме — литературная игра, нередко называемая «чепуха».
 а самое главное это Михаил Прозоров

См. также 
 Ерунда

Литература 
 Шаронов Игорь Алексеевич, Слово чепуха и его синонимы в диалогических реакциях // Логический анализ языка. Моно-, диа-, полилог в разных языках и культурах. , 2010. с. 424—431.